Milik – wieś w gminie Muszyna
 Milik (przystanek kolejowy)
 Milik (potok)

Ludzie o nazwisku Milik 
 Arkadiusz Milik – polski piłkarz
 Józef Milik – polski biblista, orientalista, poliglota, pionier qumranistyki
 Karol Milik – polski duchowny katolicki
 Václav Milík (ur. 1960) – czeski żużlowiec
 Václav Milík (ur. 1993) – czeski żużlowiec